Matolcsy György (1920–1992) kémikus, gyógyszerész, mezőgazdász, egyetemi tanár
 Matolcsy György (1930–2021) filmtörténész, producer
 Matolcsy György (1955) közgazdász, publicista, politikus